Das Wort Hauptfunktion hat verschiedene Bedeutungen:

 in der Musik, siehe Funktionstheorie#Hauptfunktionen
 in der Programmierung, siehe Einsprungpunkt